Ines se pate referi la:

Nume
Inés Ayala, om politic spaniol.
Ines Sastre (n. 1973), actriță și fotomodel din Spania.

Localitați
Dona Inês, un oraș în Paraíba, Brazilia.
Santa Inês, un oraș în statul Bahia, Brazilia.

Companii
iNES, companie furnizoare de servicii IPTV (televiziune prin internet) din România